Anachis pulchella är en snäckart som först beskrevs av de Blainville 1829.  Anachis pulchella ingår i släktet Anachis och familjen Columbellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pulchella